Жeљeзницe Peпубликe Cpпcкe / Željeznice Republike Srpske (), сокращённо ЖPC или ŽRS — государственная железнодорожная компания Республики Сербской, энтитета Боснии и Герцеговины; является одной из двух крупнейших железнодорожных компаний в Боснии (вторая — Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, Железные дороги Федерации Боснии и Герцеговины). В ведении ЖРС находятся 424 км железных дорог Республики Сербской. Компания образована в 1991 году под названием «Жељезнице Српске», но после Дейтонского соглашения получила современное название.

Руководство 
 Драган Саванович (), генеральный директор
 Драган Субашич (), исполнительный директор отдела инфраструктуры
 Драженко Тодорович (), исполнительный директор отдела железнодорожных операций
 Бранислав Джурица (), исполнительный директор отдела экономических дел
 Миленко Билич (), исполнительный директор отдела правовых вопросов и человеческих ресурсов

Подвижной состав

Электровозы

Тепловозы

Электропоезда

Дизель-поезда

Вагоны 
ЖРС заключила с польской компанией EKK Wagon контракт на поставку 200 вагонов со всеми запчастями и оборудованием для обслуживания. Вагоны могут двигаться со скоростью до 120 км/ч и перевозить до 22,5 т угля каждый. Стоимость контракта составляет 20 миллионов евро, поляками был предоставлен кредит.

Галерея

См. также 
 Железнодорожный транспорт в Боснии и Герцеговине

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ЖРС 
 Железнодорожная карта Хорватии, Словении и Боснии и Герцеговины 

Железнодорожный транспорт Боснии и Герцеговины
Экономика Республики Сербской